Cabrières (Gard)
 Cabrières (Hérault)
ook:
Cabrières-d'Aigues,  Vaucluse
Cabrières-d'Avignon,  Vaucluse